Islander steht für
 Britten-Norman BN-2 Islander, Flugzeug
 Hog Islander, Serienschiffstyp
 Islander (Schiff), kanadisches Passagierschiff

Siehe auch:
 Isländer
 Islanders